Xiqu kan avse:

 Xiqu, Panzhihua – stadsdistrikt i Panzhihua stad på prefekturnivå, Sichuan-provinsen 
 Xiqu, Zhongshan – stadsdelsdistrikt, Zhongshans stad på prefekturnivå, Guangdong-provinsen